Kriterion steht für:

 κριτήριον, (griechisch für „Gerichtshof; Rechtssache; Richtmaß“), siehe Kriterium
 Editura Kriterion, ein Verlag für Literatur der Minderheitssprachen in Rumänien
 Kriterion Verlag, ein ehemaliger Schweizer Verlag von Werken der Wirtschaftsliteratur
 Kriterion VOSS, ein Kino in Amsterdam
 Kriterion (Zeitschrift), eine österreichische Fachzeitschrift